Fehrenbach:
 Konstantin Fehrenbach
 Theodore Reed Fehrenbach

Efternamn

pt:Fehrenbach